Richmond, Australien; kan avse följande geografiska platser:

 Richmond (ort i Australien, Tasmanien), Clarence, 
 Richmond (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Yarra, 
 Richmond (ort i Australien, New South Wales), Hawkesbury, 
 Richmond (ort i Australien, Queensland, Richmond), 
 Richmond (region), Queensland,